

Persone
 Filippo Tolli (1843-1924) – poeta, scrittore e politico italiano
 Jiordan Tolli (1994) – cantante e attrice australiana
 Michail Bogdanovič Barklaj de-Tolli o de Tolly (1761-1818) – feldmaresciallo e ministro della guerra russo
 Sophia Tolli - designer di moda australiana

Altro
 Tolli – centro abitato situato presso Colle Sannita, provincia di Benevento